Ewald est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Ewald est un prénom d'origine allemande, apparenté au prénom scandinave Evald et fêté le 3 octobre.

Ewald est aussi un patronyme.

Personnalités portant ce prénom 
 Ewald André Dupont (° - + ), réalisateur allemand.

Personnalités portant ce patronyme 
 Ewald le blanc (, prêtre et missionnaire anglais, mort martyr, fêté dans l’Église catholique le 3 octobre.
 Ewald le noir (, frère d'Ewald le blanc, lui aussi prêtre et missionnaire anglais, mort martyr, fêté dans l’Église catholique le 3 octobre.
 Georg Heinrich August Ewald, (°  - +,  orientaliste et théologien allemand, hébraïsant, grammairien, historien, philologue et spécialiste des études bibliques.
 Johannes Ewald (1743-1781), écrivain danois ;
 Victor Ewald (1860-1935), compositeur russe
 Paul Peter Ewald (1888-1985), cristallographe allemand
 François Ewald (né en 1946), philosophe français
 Manfred Ewald (1926-2002), personnalité est-allemande

Notes et références